

Прізвище 

Бетанку́р — французьке прізвище, поширене крім франкомовних країн, у регіонах, де проживають носії португальської, каталанської та іспанської мов.

Варіативність написання прізвища 
Дуже значна варіативнсть написання прізвища:
 Betencourt
 Béthencourt
 Betancourt
 Bethancourt
 Bitencourt
 Bittencourt
 Betancur
 Betancurt
 Bethcourt
 Betencur
 Bettencourtare тощо.

Відомі носії 
 Белісаріо Бетанкур — 26-й президент Колумбії
 Інгрід Бетанкур Пулесіо (; *1961) — колумбійська політик, сенаторка, колишня кандидатка на посаду президента Колумбії.
 Огюстен Бетанкур (, , *1758 — †1824) — іспанський і каталонський інженер і вчений, один із фундаторів політехнічнної освіти в Європі.
 Ромуло Бетанкур — президент Венесуели

Інше 
 Бетанкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 11446 Бетанкур — астероїд головного поясу

Французькі прізвища